Plymouth Rock, történelmi jelentőségű hely
Plymouth Rock, tyúkfajta